Roberto Santamaría Calavia (1962), exfutbolista navarrès.
 Roberto Santamaría Ciprián (1985), futbolista navarrès.